

Niemcy 
 Seubersdorf – dzielnica Weismainu
 Seubersdorf in der Oberpfalz – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neumarkt in der Oberpfalz

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Brzydowo – w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim
 Brzydowo – w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim
 Zebrdowo – w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim